Села:
 Рівнопіль — Донецька область, Великоновосілківський район
 Рівнопіль — Донецька область, Волноваський район